Вестибулярні залози або присінкові залози () — загальна назва, яку уживають щодо двох типів залоз у присінку піхви ():
 Великі вестибулярні залози () — те ж саме, що й бартолінові залози;
 Малі вестибулярні залози (glandulae vestibulares minores) — те ж саме, що й парауретральні залози.